Інді́йська писемність — сім'я складових писемностей, поширених на теренах Південної та Південно-східної Азії (а раніше й Центральної Азії), походить від письма брахмі. Індійські писемності є абуґідами (консонантно-складовими), тобто кожен знак у них позначає склад із будь-якою приголосною та базовою голосною, а склади з іншими голосними чи без голосної утворюються на його основі шляхом стандартної модифікації чи додаванням спеціальних знаків.

Передісторія 
Починаючи з III ст. до н. е. в Індії використовувались дві системи письма: брахмі та кхароштхі. Друга походить від арамейської писемності й використовувалось на північному заході Індії до III ст. н. е. та в Центральній Азії аж до VII ст., після чого була витіснена брахмі. Писалася справа наліво.

Точне походження брахмі невідоме, є гадка, що брахмі створено на основі консонантно-складової системи, використовуваної в кхароштхі (й тому в дечому пов'язана з арамейською писемністю), спеціально для едиктів царя Ашоки чи аналогічних написів. Жодного зв'язку з писемністю печаток 3—2-го тис. до н. е. з Мохенджо-Даро, Харапи та решти, знайдених у долині Інду, не прослідковується.

Решта індійських алфавітів походять від брахмі та зазвичай пишуться зліва направо.

Порівняльні таблиці 
Нижче наведено таблиці знаків деяких основних індійських писемностей. Вимову подано в транскрипції Національної бібліотеки в Калькуті й у МФА. Вимова, де можливо, вказана для санскриту; в решті випадків — для відповідної мови. Деякі знаки в таблицях не подано.

Приголосні

Голосні 
У кожному стовпчику зліва представлені самостійні знаки для голосних, справа — в поєднанні з приголосним «k» (тобто ku, ko тощо).

Позначення цифр

Див. також 
 Індійська каліграфія

Література 
 Дирингер Д. Алфавит, пер. с англ., М., 1963.
 Истрин В. А. Возникновение и развитие письма, М., 1965.
 Фридрих И. История письма, пер. с нем., М., 1979.
 Dani A.H. Indian palaeography. Oxford: Clarendon Press, 1963.
 Daniels Peter T., Bright William (eds.). The World's Writing Systems. Oxford, UK: Oxford University Press, 1996.
 Falk H. Schrift im alten Indien: Ein Forschungsbericht mit Anmerkungen. Tübingen: Narr, 1993.
 Fischer Steven R. A History of Writing, Reaktion Books, 2005.
 Rogers, Henry. Writing Systems: A Linguistic Approach. Oxford: Blackwell, 2005.

Посилання 
 Windows Indic Script Support
 An Introduction to Indic Scripts 
 South Asian Writing Systems 
 Indian Transliterator A means to transliterate from romanized to Unicode Indian scripts.
 Bonji Siddham Character & Pronunciation
 Imperial Brahmi Font and Text-Editor 
 Brahmi Script

Примітки 

Алфавіти Індії
Письмо